Příjmení Weise nese více různých osobností:

 Dietrich Weise (1934–2020) – německý fotbalista a fotbalový manažer
 Christian Weise (1642–1708) – německý spisovatel, dramatik a pedagog
 Jeffrey Weise (1988–2005) – americký student, neonacista a vrah
 Konrad Weise (* 1951) - východoněmecký fotbalista